Вади́м Ивано́в: Иванов, Вадим Владимирович (род. 1968) — советский и российский легкоатлет.
 Иванов, Вадим Геннадьевич (1943—1996) — советский футболист, тренер.
 Иванов, Вадим Иванович (1893—1958) — советский военно-морской деятель, контр-адмирал.
 Иванов, Вадим Николаевич (1892—1962) — советский терапевт, академик АМН СССР.
 Иванов, Вадим Петрович (род. 1970) — российский политик.
 Иванов, Вадим Тихонович (1937—2022) — российский химик-органик.